Mohamed Fairuz Fauzy (Kuala Lumpur, 14 oktober 1982) is een Maleisisch autocoureur. Nadat hij geracet heeft in Engelse juniorkampioenschappen, gevolgd door twee onsuccesvolle jaren in de GP2, werd hij een van de testcoureurs en reservecoureurs van Spyker F1 en racet hij ook in de Formule Renault 3.5 Series voor het team van Cram Competition.

Op 14 december 2009 werd bekend dat Fauzy de testcoureur wordt voor het Lotus Racing team. Hij heeft in de Grand Prix Formule 1 van Maleisië zijn eerste vrije training gereden.

Formule 1-resultaten 

Maleisisch autocoureur